Lykurgos kan syfta på bland andra:

 Lykurgos (Sparta) – levde, om han är en historisk person, omkring 700-talet f.Kr., var den som enligt legenden lade grunden till Spartas konstitution och samhällsordning
 Lykurgos (Thrakien) –  i grekisk mytologi en kung över edonerna i Thrakien
 Lykurgos (Arkadien) – i grekisk mytologi en kung av Nemea i Arkadien
 Lykurgos (kung av Sparta) (219-210 f.Kr.), en spartansk kung
 Lykurgos av Aten (390–325 f.Kr.), en atensk statsman och författare